Bartholomaios ist die griechische Form des Namens Bartholomäus und der Name von:

 Bartholomaios I. (* 1940), griechisch-orthodoxer Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel
 Bartholomaios von Arianz (* 1968), Vikarbischof der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland 
 Bartholomaios von Edessa (latinisiert: Bartholomäus von Edessa), christlicher Mönch aus Syrien